Bischof steht für:

 Bischof, kirchliches Amt
 Bischof (Familienname), Familienname
 Bischof (Getränk), Getränk
 Bischof (Heraldik), Wappenfigur
 Bischof (Einheit), Papierformat

Bischof  ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte:
 Bischof, Ortsteil von Landrecht (Steinburg), Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Bischof, Ortsteil von Waddeweitz, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Bischof, Ortsteil von Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern

Berge:
 Bischof (Loferer Steinberge) (2285 m), Berg in den Loferer Steinbergen, Salzburg
 Bischof (Kitzbüheler Alpen) (2127 m), Berg in den Kitzbüheler Alpen, Tirol
 Bischof (Bayerische Voralpen) (2033 m), Berg in den Bayerischen Alpen

Siehe auch:
 Der Bischof
 Bischoff